I. József néven ismert személyek:

 I. József magyar és német király, német-római császár
 I. József portugál király
I. József spanyol király